Бойка - гора в Криму
 Бойка (гірський масив) - гірський масив в Криму
 Коккоз-Бойка - гора в Криму